Braunstein (del alemán, «piedra parda» o «piedra marrón») es el apellido de:
 José Braunstein;
 Natasha Braunstein, conocida como Natasha Lyonne;
 Néstor Braunstein;
 Peter Braunstein;
 Pierre Braunstein;
 Ron Braunstein, conocido como Necro;
 Samuel L. Braunstein;
 Toot Braunstein;
 William Braunstein, conocido como Ill Bill.

Otros usos:

 Braunstein fue un juego diseñado en 1967 por David Wesely y considerado como el juego precursor de los juegos de rol. El juego, ambientado en las guerras napoleónicas, usó del término «Braunstein» para dar nombre a un pueblo ficticio, inventado únicamente para el juego.